Naga broń – seria trzech amerykańskich filmów komediowych:
 Naga broń: Z akt Wydziału Specjalnego – film komediowy produkcji USA z 1988 roku
 Naga broń 2½: Kto obroni prezydenta? – film komediowy produkcji USA z 1991 roku
 Naga broń 33 ⅓: Ostateczna zniewaga – film komediowy produkcji USA z 1994 roku